Prosperidad – città delle Filippine
Prosperidad – stazione della metropolitana di Madrid
Prosperidad – quartiere di Madrid